Ружичка (, ) — прізвище чеського походження. Жіноча форма — Ружичкова

Відомі носії:
 Владімір Ружичка (1963) — чехословацький хокеїст, тренер.
 Зденек Ружичка (1925—2021) — чехословацький гімнаст, призер Олімпійських ігор.
 Леопольд Ружичка (1887—1976) — швейцарський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Мартін Ружичка (1985) — чеський хокеїст.
 Штефан Ружичка (1985) — словацький хокеїст.

Див. також 
 Ружичкова